Mount Victoria ist der Name folgender Berge:

 Mount Victoria (Alberta) an der Grenze zwischen Alberta und British Columbia, Kanada
 Mount Victoria (Tasmanien) in Australien
 Mount Victoria (Auckland) in Neuseeland
 Mount Victoria (Wellington) in Neuseeland, auch Name einer dort gelegenen Vorstadt
 Mount Victoria (Papua-Neuguinea) im Owen-Stanley-Gebirge, Papua-Neuguinea
 Mount Victoria (Myanmar) (auch Nat Ma Taung) in Myanmar
 Mount Victoria (Palawan) auf der Insel Palawan, Philippinen
 Mount Victoria, ein früherer Name des Mount Tomanivi, Fidschi

Mount Victoria steht für:

 Mount Victoria (Maryland), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Victoria (New South Wales), einen Ort in Australien

Siehe auch:
 Victoria Peak